Менделевич — фамилия еврейского происхождения и отчество. Происходит от имени Мендель (Мендл).

Известные носители фамилии 
 Менделевич, Борис Давыдович (род. 1967) — организатор здравоохранения, политик, сын Д. М. Менделевича.
 Менделевич, Владимир Давыдович (род. 1956) — психиатр, психотерапевт и нарколог, профессор, сын Д. М. Менделевича.
 Менделевич, Давыд Моисеевич (1932—2018) — советский и российский психиатр, педагог.
 Менделевич, Даниил Александрович (1931—2017) — советский художник-постановщик мультипликации.
 Менделевич, Иосиф Мозусович (род. 1947) — известный отказник, сионист.
 Менделевич, Исаак Абрамович (1887—1952) — русский и советский скульптор.
 Менделевич, Лев Исаакович (1918—1989) — советский дипломат, внук Р. А. Менделевича.
 Менделевич, Родион Абрамович (Ерухим Зельманович, 1867—1927) — русский поэт-сатирик, журналист.
 Менделевич, Эммануил Соломонович (1952—1999) — историк и литературовед, журналист, религиовед.